Dinara – pasmo górskie w Górach Dynarskich
 SMS Dinara – austro-węgierski niszczyciel
 Dinara (imię)